EMM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kemmerer (Stati Uniti)